Europamästerskapet i volleyboll för herrar 1989 spelades i Stockholm och Örebro i Sverige under perioden 23 september–1 oktober 1989, och vanns av Italien som besegrade Sverige med 3–1 i finalen. Titeln blev italienarnas första.

Turneringen blev en stor framgång för hemmalaget Sverige, som bland annat slog Sovjetunionen med 3–2 i semifinalen efter försvarsräddning av Bengt Gustafsson och smash av Håkan Björne. Matchen var Sveriges första vinst någonsin över Sovjetunionen, som för första gången sedan 1963 inte vann guld

Gruppspel

Grupp A (Stockholm)

Grupp B (Örebro)

Slutomgång

Slutställning 

Laguppställning
Andrea Anastasi, Lorenzo Bernardi, Marco Bracci, Luca Cantagalli, Ferdinando De Giorgi, Andrea Gardini, Andrea Lucchetta, Stefano Margutti, Roberto Masciarelli, Gilberto Passani, Paolo Tofoli, och Andrea Zorzi.huvudtränare: Julio Velasco.

Källor 

 Resultat

Fotnoter 

Sport i Sverige 1989
Sportevenemang i Örebro
Internationella sportevenemang i Stockholm
Volleybollsäsongen 1989/1990
1989
Stockholm under 1980-talet
Internationella volleybolltävlingar i Sverige